Lohrer ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Lohrer (* 1969), deutsche Künstlerin
 Aurélien Lohrer (* 1981), französischer Freestyle-Skier
 Friederike Lohrer (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Heini Lohrer (1918–2011), Schweizer Eishockeyspieler
 Johannes Lohrer (* 1983), deutscher Leichtathlet
 Lilli Lohrer (1894–1968), deutsche Schauspielerin
 Nikolai Iwanowitsch Lohrer (1794–1873), russischer Major, Autor und Dekabrist
 Uwe Lohrer (* 1940), deutscher Grafik-Designer und Hochschulprofessor für Visuelle Kommunikation
 Werner Lohrer (1917–1991), Schweizer Eishockeyspieler

Lohrer bezeichnet:

 Lohrer Bier, Tochterunternehmen der Würzburger Hofbräu AG; siehe Würzburger Hofbräu#Keiler Bier

Siehe auch:
 Lohr
 Lohre